Waldhof (Mannheim), een stadsdeel van Mannheim in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Waldhof (Luxemburg), een plaats in de Luxemburgse gemeente Niederanven
Waldhof (schip, 1993), een tanker die in 2011 omsloeg op de Rijn bij de Betteck op het traject tussen Oberwesel en Sankt Goar